Городиський () — українське і польське прізвище.

Чоловіки 
 Богдан-Іван Городиський — український легкоатлет, чемпіон та рекордсмен України.
 Володимир Городиський — український танцюрист, балетмейстер та хореограф, Заслужений артист України (1995).
 Олександр Городиський — український хімік, академік АН УРСР.
 Олександр Городиський — російський актор театру та кіно.
 Орест Корчак-Городиський — український науковець, політичний і громадський діяч.
 Корнель Городиський — дідич, посол Галицького сейму
 Францішек Городиський — польський митець, художник.

Жінки 
 Городиська Ольга Петрівна ( 1942) — українська хорова диригентка і педагогиня.
 Ольга Городиська — акторка курбасівських театрів, викладачка Одеського українського театрального інституту імені Марка Кропивницького.
 Городиська Софія Яківна — перша директорка Першого державного театру для дітей у Харкові.

Див. також 
 Гордиський
 Городинський
 Городиські
 Городиська
Українські прізвища
Польські прізвища